Президе́нт Респу́блики За́мбия () — глава исполнительной власти Республики Замбия. Помимо поста глава государства и правительства, является верховным главнокомандующим вооружённых сил страны. Избирается всеобщим тайным голосованием сроком на 5 лет при наличии следующих условий: обладание гражданством Замбии, достижение 35-летнего возраста, поддержка политической партии, соответствие требованиям для избрания депутатом Национальной ассамблеи.

В 1972 году в стране была введена и до проведения первых многопартийных выборов 1991 года существовала однопартийная система, лидер правящей Объединённой партии национальной независимости Кеннет Каунда избирался на безальтернативной основе. После введения многопартийности президент избирается на 5 лет, с правом однократного последующего переизбрания.

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов Республики Замбия

По времени в должности

См. также 
 Вице-президент Замбии
 Премьер-министры Замбии

Примечания

Ссылки 
 Список президентов Замбии на сайте worldstatesmen.org 
 Выборы в Замбии на africanelections.tripod.com 

Замбия
Замбия
Списки:Замбия